Bradypterus bangwaensis — вид воробьиных птиц из семейства сверчковых. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Обитают на территории Камеруна и Нигерии.

Описание 
Длина тела 14-15 см. Ярко окрашены. Хвост из двенадцати довольно широких перьев. Голова сбоку темно-коричневая, над бровью длинная светло-охристая черта. Макушка и верхняя сторона тела в целом, включая корону и верхнюю часть крыла темно-рыжевато-коричневые. Хвост темно-рыжий. Горло и центральная часть низа беловатые, они контрастируют с рыжевато-коричневыми грудкой, боками и подхвостьями. Радужные оболочки коричневые. Клюв черновато-коричневый, причем нижняя часть светлее. Ноги коричневые.

Самцы и самки выглядят одинаково. Молодые особи окрашены более тускло, чем взрослые птицы, нижняя сторона тела у них желтоватая.

Биология 
Питаются, предположительно, мелкими беспозвоночными. Миграций не совершают.

Ссылки 
 

Сверчковые (птицы)
Птицы Африки
Животные, описанные в 1943 году